Cerro San Cristóbal hace referencia a varios artículos:

Promontorios 
 Cerro San Cristóbal (Chile), en la ciudad de Santiago de Chile. Su nombre original era Cerro Tupahue siendo renombrado por Pedro de Valdivia.
 Cerro San Cristóbal (Perú), en la ciudad de Lima; bautizado así por Francisco Pizarro;

En España 
 Cerro de San Cristóbal (Estepa), elevación de 606 m de altitud en Estepa, provincia de Sevilla;
 Cerro de San Cristóbal (Montes Universales), elevación de 1862 m de altitud situada en el Alto Tajo y Montes Universales, cerca de Orea, provincia de Guadalajara;
 Cerro de San Cristóbal (Valladolid), junto a la ciudad de Valladolid;
 Cerro San Cristóbal (sierra de Altomira), provincia de Cuenca;
 Cerro San Cristóbal (sierra de Ayllón), de 1588 m de altitud en el sur de la sierra de Ayllón, cerca de Matallana, provincia de Guadalajara;
 Alcazaba y Murallas del Cerro de San Cristóbal, en Almería, cercano a la Alcazaba de Almería que domina la ciudad y su puerto desde el Oeste;
 Necrópolis del Cerro de San Cristóbal o necrópolis Laurita, en Almuñécar, provincia de Granada.
 Yacimiento arqueológico de Cerro de San Cristóbal (Ogíjares), provincia de Granada.
 Poblado y yacimiento arqueológico del Cerro de San Cristóbal, en Almonaster la Real, provincia de Huelva.